Immenstedt (Dithmarschen)
 Immenstedt (Noord-Friesland)